Chabal est un nom de famille notamment porté par :

 Abel Chabal (1910-1944), un militaire et résistant français ;
 Gaston Chabal (1882-1965), un architecte français ;
 Patrick Chabal (1951-2014), un africaniste ;
 Sébastien Chabal (1977-), un joueur de rugby à XV international français.